Ел Волкан има више значења:

 Ел Волкан, Парсела Дијесинуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Волкан (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Волкан, Лос Мучачос (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Волкан (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Волкан (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Волкан (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Волкан (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волкан (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Волкан (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Волкан (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Волкан (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику